La Liga ACB 2011-2012 è stata la 56ª edizione del massimo campionato spagnolo di pallacanestro maschile. Per ragioni di sponsorship, questa stagione fu anche denominata Liga Endesa.

La stagione regolare partì l'8 ottobre 2011 e terminò il 6 maggio 2012. I playoffs iniziarono il 17 maggio e si conclusero il 16 giugno. Il FC Barcelona Regal vinse il suo diciassettesimo titolo.

Regular season

Classifica

Risultati

Playoff

Formazione vincitrice

Statistiche 

Punti

Rimbalzi

Assist

Premi e riconoscimenti
Liga ACB MVP:  Andrew Panko, Lagun Aro GBC
Liga ACB MVP finali:  Erazem Lorbek, Regal FC Barcelona
Giocatore rivelazione:  Micah Downs, Assignia Manresa
Miglior allenatore:  Xavier Pascual, Regal FC Barcelona
Quintetto ideale:
 Sergio Llull, Real Madrid
 Sergi Vidal, Lagun Aro GBC
 Andrew Panko, Lagun Aro GBCa
 Mirza Teletović || Caja Laboral Baskonia
 Erazem Lorbek, Regal FC Barcelona

Note

Collegamenti esterni
 
 

Pallacanestro nel 2011
Pallacanestro nel 2012
2012